Springwurm bezeichnet
 ein Fabeltier, siehe Tatzelwurm (Fabeltier)
 einen Falter aus der Familie der Wickler, siehe Springwurm (Wickler)
 einen Darmparasiten, siehe Madenwurm